De Gerstkamp of Molen van het Aldt Huys is een verdwenen watermolen op de Lingsforterbeek in Arcen.

In 1617 wordt de molen genoemd met betrekking tot tienden die niet meer betaald hoefden worden als ene Alert van den Paet uit Broekhuizen de Gerstkamp, voortgekomen uit het Alde Huys, vrijwaart van deze tienden. Verder verklaart ene Loeff Jegers, in een document uit 1625, wiens vader 20 jaar de grote tienden van graaf Herman van Meurs had gepacht, dat er nooit tienden waren geheven van een Gerstkamp aan het Alde Huys.

Volgens de archieven van Arcen was de helft van de Gerstkamp een Gelderse morgen en een half vierdel groot. In diezelfde archieven staat vermeld, dat de molen bij het Wijdtveld lag. In datzelfde boek staat vermeld, dat de boerderij aan "den gemeenen weg" lag, die door het "Zeissenbroeck" (oftewel Seyzenbroek) liep.

Verder lag in de directe nabijheid van zowel de Gerstkamp als het Alde Huys een boerderij met de naam Wijdtvelderhof. Zowel molen als boerderij maakten deel uit van het landgoed van het Alde Huys.

In 1880 werd de molen door Johan van Buren, Heer van Arcen, verpacht aan ene Derich den Tymmermann. Daarbij is in de archieven terug te vinden, dat de in 1677 verlegde Lingsforterbeek opnieuw werd verlegd om de molen van stromend water te voorzien. De Poel, zoals het bekken rondom de molen werd genoemd, werd in 1930 gedempt. In 1944 waren Duitse soldaten tijdens het graven van loopgraven op zware, diep gelegen muren gestoten. Deze muren lagen ten zuiden van de Wijdtvelderhof, wat een indicatie geeft van de ligging van de molen. Dit betekent ook, dat de molen ergens tussen 1880 en 1930 moet zijn verdwenen.

Molen in Venlo